Алханчурт — название двух известных населённых пунктов. Происхождение названия, видимо, связано со словом «чурт» (чеч., инг. надмогильный памятник).
 Алхан-Чурт — пригород города Грозный.
 Алханчурт (Северная Осетия) — село в Пригородном районе Северной Осетии, в 6 км от села Михайловское.

См. также 
 Алханчуртская долина